Склад збірної Колумбії на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Колумбія
Колумбія 2014